01 может означать:
 Телефонный номер экстренного вызова пожарной службы и службы МЧС (см. Номера телефонов экстренных служб).
 2001 год, а также 1901, 1801, 1701, и т. п.
 Месяц январь.
 Код субъекта Российской Федерации и Код ГИБДД-ГАИ Республики Адыгея.
 01 (игровой автомат).
 Закон нуля или единицы Колмогорова.

См. также 
 1 (число)''